Die Saison 1947/48 war die fünfte Spielzeit der mexikanischen Profifußball-Liga, die zu dieser Zeit noch unter dem Begriff Liga Mayor firmierte.

Besonderheiten 
Weil León und Oro die Saison punktgleich abgeschlossen hatten und der Meister weder durch das Torverhältnis (das den Ausschlag zu Gunsten von León gegeben hätte) noch den direkten Vergleich (den Oro zu seinen Gunsten entschied) ermittelt wurde, musste die Meisterschaft zum zweiten Mal nach der Eröffnungssaison 1943/44 in einem separaten Entscheidungsspiel entschieden werden. Dieses wurde am 27. Juni 1948 im Estadio Ciudad de los Deportes ausgetragen und hatte nach torlosen 120 Minuten noch immer keinen Sieger gefunden, so dass ein Wiederholungsspiel erforderlich wurde, das zwei Tage später am selben Ort ausgetragen wurde. Hier behielt León durch Tore von Pablo Pérez (52.) und Rodolfo Moncada (65.) die Oberhand und konnte erstmals die Meisterschaft gewinnen. Es waren die einzigen und doch so wichtigen Tore gegen den CD Oro, dem die Esmeraldas in der Punktspielrunde noch deutlich mit 0:4 (am 28. September 1947 vor eigenem Publikum) und 0:2 (am 30. Mai 1948 im Parque Oro) unterlegen waren.

Auch gegen die beiden anderen Teams aus dem Spitzenquartett konnte der Meister nicht gewinnen (3:3 und 1:5 gegen Atlas sowie 0:0 und 0:2 gegen Puebla).

Rekordergebnisse 
Dennoch schoss keine Mannschaft so viele Tore wie der Club León (87), der auch die höchsten Saisonsiege verbuchen konnte: zu Hause ein 9:0 gegen  Marte (am 30. November 1947) und auswärts ein 10:1 bei Atlante (am 21. September 1947); dem einzigen zweistelligen Saisonsieg überhaupt. Dennoch gab es fünf weitere Begegnungen, in denen ebenfalls eine zweistellige Trefferzahl zu verzeichnen war: am 4. Oktober 1947 zwischen Oro und España (6:4), am 9. November 1947 zwischen Asturias und Atlas (6:5), am 25. Dezember 1947 zwischen Marte und América (5:6), am 8. April 1948 zwischen España und Veracruz (5:5) sowie am 20. Juni 1948 zwischen América und Marte (3:7).

Gesamtjahrestabelle 1947/48 

|}

Kreuztabelle zur Saison 1947/48 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein jeweils dreistelliges Kürzel für die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Siehe auch 
 Liga MX

Weblinks 
 Die Saison 1947/48 der mexikanischen Primera División bei RSSSF.com

1947
Fußballsaison 1947/48